Гран-при Великобритании 1956 года - гонка Формулы-1, состоявшаяся 14 июля 1956 года на трассе Сильверстоун. Она стала шестым этапом чемпионата мира.

Гонка 

|}

 Это гран-при стало первым для Пола Эмери, Брюса Хэлфорда, Арчи Скотта-Брауна и Десмонда Титтерингтона. Для последних двух оно стало также и последним. Впервые в очки попали  Джек Фэйрмен, Хорейс Гоулд, Альфонсо де Портаго, причем последний приехал сразу на подиум.
 Круги лидирования:
 Майк Хоторн 15 кругов (1-15);
 Стирлинг Мосс 53 круга (16-68);
 Хуан Мануэль Фанхио 33 круга (69-101).
 Совместное использование автомобилей:
 Автомобиль №4: Альфонсо де Портаго (70 кругов) и Питер Коллинз (30 кругов). Они разделили шесть очков за второе место.
 Автомобиль №3: Эудженио Кастеллотти (80 кругов) и Альфонсо де Портаго (12 кругов).

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: В таблицу включены только 5 позиций.

Ссылки